La categoria dei Pesi mediomassimi è stata la nona categoria di peso a Pechino 2008, limitata agli atleti di peso inferiore a 81 kg.

Hanno partecipato 28 atleti.

Tabellone 

Pugilato ai Giochi della XXIX Olimpiade